Yankou kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yankou (socken i Kina, Chongqing), 
 Yankou (socken i Kina, Sichuan),

Nigeria 

 River Yankou, vattendrag, Taraba, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar